

Codici 
 KAB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kariba (Zimbabwe)
 kab – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua cabila
 KAB – codice ISO 3166-2:AF della provincia di Kabul (Afghanistan)

Altro 
 Kab (קב) – unità di misura usata nei testi biblici